Ester Ferrabini – cantante lirica italiana
 Pietro Ferrabini – pittore italiano